72. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 25–26 lutego 1978 roku w szwedzkim Göteborgu. Zawodnicy startowali na sztucznym torze na stadionie Nya Ullevi po raz piąty (wcześniej w 1961, 1966, 1968 i 1971) Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Drugi raz z rzędu najlepszy okazał się Amerykanin Eric Heiden. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 32 łyżwiarzy z 16 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1978 w sportach zimowych
1978 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Göteborgu